Redding Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Redding Township (Indiana)
 Redding Township (Michigan)